Натоли () — итальянская фамилия.

 Известные носители 
 Династия Натоли — известное аристократическое семейство во Франции.
 Натоли, Амедео (1888—1953) — итало-французский банкир.
 Натоли, Антонино (1857—1919) — итало-французский банкир, бизнес-магнат, инвестор, филантроп.

Другое 
 Княжеский дворец Натоли — дворец в стиле барокко в Торре Архирафи (Сицилия).
 Дворец Натоли — дворец в стиле барокко в Палермо (Сицилия).